

Geografia
Stati Uniti d'America
De Kalb – città del Mississippi
De Kalb – città del Missouri
De Kalb – città dello stato di New York
DeKalb – città dell'Illinois
De Kalb – città del Texas

Pagine correlate
Contea di DeKalb